Osoby o tym nazwisku:
 Dragi Stamenković – jugosłowiański polityk
 Miloš Stamenković – serbski piłkarz
 Saša Stamenković – serbski piłkarz